Футбольные болельщики в Германии регулярно признаются самыми активными в посещении домашних матчей своих команд среди всех болельщиков европейских клубов<ref>«Бундеслига — первая в рейтинге самых посещаемых лиг в Европе»: данные официального сайта Bundesliga.com  </ref>. Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу) традиционно последние годы завоевывает первенство среди всех европейских чемпионатов в таблице средней посещаемости в сезоне — стадионы чемпионата Германии ежегодно собирают аншлаги не только на главных матчах туров, но и на матчах команд из середины таблицы с ее «аутсайдерами»‎. В сезоне 2017/18 в среднем один матч чемпионата собирал 44 657 зрителей, согласно данным Transfermarkt.
Первое место на протяжении последних более чем десяти лет держит за собой «Боруссия»‎ Дортмунд: средний показатель — 79 496 при вместимости стадиона «Сигнал Идуна Парк»‎ в 81 365 зрителей; далее следует «Бавария»‎ (Мюнхен) со стопроцентным аншлагом в среднем значении (данные сезона 2017/18).

В 2018 году сервис онлайн-статистики и исследований рынка Statista опубликовал данные по «степени симпатии» немецких болельщиков к клубам Бундеслиги. Среди опрошенных 3030 фанатов, 42 % респондентов назвали самой «ненавистной» для себя командой «Баварию» (Мюнхен). При этом другие 42 % заявили, что «Бавария» — их любимый клуб. Далее по степени «ненависти» следовали «РБ Лейпциг» (28 %), «Гамбург» (27 %), «Шальке 04» и «Вольфсбург» (по 25 %). Самым любимым клубом немцев, согласно данным опроса, была признана «Боруссия» Дортмунд — этому клубу выразили симпатию 52 % опрошенных. В 2018 году агентство Deportes&Finanzas опубликовало список самых посещаемых клубов вторых дивизионов в Европе — немецкие команды имели самое большое представительство в первой десятке: 4 из 10.

В 2013 году британское издание BBC в преддверии финала Лиги Чемпионов УЕФА, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», проанализировало успех немецких клубов и высокую посещаемость их матчей. В числе основных аргументов ажиотажа немецких болельщиков на каждый матч сезона приводится низкая цена на билеты: «В Бундеслиге средняя цена составляет чуть более £10 стерлингов. В Премьер-Лиге фанаты платят свыше £28 стерлингов (…) Фанаты „Боруссии“ Дортмунд платят £9, чтобы попасть на Южную трибуну и встать в „Желтую стену“. Сравните эти цены с £30 стерлингов в самом дальнем конце [стадиона] у „Реал Мадрида“ и „Манчестер Юнайтед“». В статье также приводятся слова президента мюнхенской «Баварии» Ули Хенесса, который объясняет, почему клуб не поднимет цены на тот же уровень, на котором они находятся в Англии: «Мы не думаем, что должны доить фанатов как коров. Футбол должен быть для всех. Это большая разница между нами [Бундеслигой] и Англией», — подытоживает Хенесс.

 Принципиальные фанатские противостояния 
«Боруссия» Дортмунд — «Шальке 04» (Гельзенкирхен) — Рурское дерби («Revierderby» — нем.). Противостояние клубов Рурского региона Германии (Северный Рейн-Вестфалия) считается одним из самых принципиальных в Бундеслиге, в особенности для болельщиков.

21 октября 2012 года состоялась одна из самых массовых драк между болельщиками клубов. Более 200 футбольных фанатов были задержаны в ходе беспорядков в Дортмунде в преддверии матча восьмого тура чемпионата между «Боруссией» и «Шальке 04». Группа фанатов жгла пиротехнику, возводила баррикады из мусорных баков и выкрикивала оскорбительные речёвки. Всего в массовой драке участвовало около 600 болельщиков «гостей» и несколько сотен фанатов дортмундцев.

28 декабря 2018 года во время матча „Шальке“ — „Боруссия“ фанаты гельзенкирхенцев, представляющие группировку Hugos, вывесили баннер с требованием освободить уроженца России Сергея Венергольда, который был осужден на 14 лет тюрьмы за совершенный террористический акт возле автобуса „Боруссии“ 11 апреля 2017 года. На баннере фанатов «Шальке» было написано: «Смерть „Боруссии“. Свободу Сергею В!». 27 апреля 2019 года, во время ответного матча с «Боруссией» в Дортмунде (в рамках 31-го тура Чемпионата Германии), фанаты «Шальке» снова вывесили тот же самый баннер, с требованием освободить Сергея Венергольда. На этот инцидент обратил внимание бывший игрок Дортмунда Марк Бартра: «Я надеюсь, соответствующий орган примет надлежащие меры относительно этой ситуации. Одно дело — соперничество в футболе, а другое — просить свободы для человека, который поставил под угрозу 28 жизней».

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» Мюнхен — немецкое «Der klassiker» (нем.) между самыми титулованными клубами Германии (на апрель 2019 года: у «Баварии» — 29 титулов чемпиона, у «Боруссии» Дортмунд — 8). Противостояние болельщиков в последние годы, в первую очередь, связано с фактором турнирной таблицы: с 2010 года первое место чемпионата занимала одна из этих команд: 7 раз — «Бавария», 2 раза — «Боруссия».

Разногласия фанатов в том числе также были вызваны резонансными трансферами игроков между клубами. В период между 2013 и 2016 годами в разные годы из «Боруссии» в «Баварию» перешли трое футболистов: Марио Гетце (спустя 3 года вернулся в Дортмунд), Роберт Левандовски и Матс Хуммельс.

Неоднократно болельщики Дортмунда освистывали бывших игроков команды во время «Der klassiker»"Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель: «Свист в адрес Гетце — это нормально» .

«Бавария» (Мюнхен) — «Мюнхен 1860» — мюнхенское дерби, болельщики этих команд являются одними из самых принципиальных соперников в Германии из-за статуса дерби. При этом акций или массовых столкновений между фанатами этих клубов практически не происходит: с 2004 года «Мюнхен 1860» не покидал второй дивизион чемпионата.

Однако СМИ стало известно о случае 13 декабря 2010 года, когда, по сообщениям издания Goal.com, 50 фанатов «Мюнхена 1860» атаковали здание фан-клуба «Баварии». По словам представителя немецкой полиции Петера Бека, фанаты разбили окна машины болельщиков «Баварии» и избили одного из пассажиров.

В мае 2018 года болельщики «Баварии» выступили категорически против новой формы команды на сезон 2018/19 — клуб анонсировал, что новая форма будет в красно-синих цветах (цвета «Баварии» традиционно считаются красно-белыми, в то время как у принципиального соперника «Мюнхен 1860» они — бело-синие). Во время матча 34-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом» болельщики мюнхенцев вывесили баннер «Цвета нашего клуба — белые и красные! Что это за синее дерьмо?».

«Вердер» (Бремен) — «Гамбург» — «северное дерби».
Клубы борются между собой за звание лучшей команды северной части Германии, и главное противостояние болельщиков связано со статусом «дерби» в матче между двумя клубами. Известно, что принципиальное соперничество обострилось после трагедии, случившейся 16 октября 1982 года: 16-летний болельщик «Вердера» был убит в драке с праворадикальными фанатами «Гамбурга» — представителями группировки «Львы».

В недавней истории противостояния болельщиков были неоднократные случаи нападения на автобус с футболистами «Гамбурга» болельщиков «Вердера». Фанаты бременцев разбили одно из стекол автобуса перед матчем 23-го тура Бундеслиги в 2014 году. В апреле 2017 года в преддверии «северного дерби» в Бремене автобус футболистов «Гамбурга» снова подвергся нападению фанатов — представители местной фанатской группировки забросали стекла автобуса краской традиционных цветов «Вердера» — зеленым и белым.

К принципиальным фанатским противостояниям с сезона 2016/17 (сезон, когда «РБ Лейпциг» впервые вышел в Бундеслигу и занял второе место) стоит отнести все матчи команд Бундеслиги против «РБ Лейпциг». «РБ Лейпциг» — относительно молодой немецкий клуб, был основан в 2009 году. Клуб в том числе среди прочих спонсоров принадлежит компании Red Bull GmbH. Подобная коммерциализация футбола вызывает раздражение практически у всех фанатом футбольных клубов Бундеслиги. Отдельные группы фанатов устраивают красочные перформансы и другие акции во время матчей против «РБ Лейпциг». В мае 2018 года «ультрас» Баварии призвали своих болельщиков бойкотировать матч с «Лейпцигом». „РБ“ — это верхушка айсберга. Эта команда создана с одной-единственной целью — продвигать энергетический напиток», — приводит слова одного из «ультрас» Abendzeitung. До этого, в феврале 2017 года, около 400 фанатов дортмундской «Боруссии» напала на фанатов «Лейпцига» — по итогу этого инцидента было заведено около 30 уголовных дел. «Боруссия» Дортмунд принесла свои официальные извинения пострадавшим за действия фанатов.

В том же месяце во время матча «Боруссии» из Менхенглабаха против «РБ Лейпциг» в рамках 21-го тура Бундеслиги, «ультрас» менхенгладбахцев вывесили баннер «Мы осуждаем каждый камень, брошенный, но не попавший в ваших болельщиков».

 Ультрас немецких клубов 
Расцвет культуры „ультрас“ (радикальных фанатов, объединявшихся в организованные группировки) на футбольных стадионах Германии пришелся на 90-е годы.

На сегодняшний день ведущими ультрас-группами футбольной Германии, в частности, являются „UN94“ („Нюрнберг“), Schickeria Munchen („Бавария“ Мюнхен) „ULTRAS DYNAMO“ (дрезденское „Динамо“), „ULTRAS GE“ („Шальке“), „CHOSEN FEW“ („Гамбург“), „THE UNITY“ („Боруссия“ Дортмунд).

С начала 2000-х и по сегодняшний день Немецкий футбольный союз строго следит за акциями праворадикальных фанатов. Одно из самых известных проявлений агрессии „ультрас“ на международной арене произошло во время Чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции — немецкие „ультрас“ избили французского полицейского до состояния комы. Пятеро болельщиков, участвовавших в избиении, были приговорены к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет.

В октябре 2017 года ФИФА оштрафовала Немецкий футбольный союз на 33 тысячи долларов за выкрикивание фанатами нацистских лозунгов во время матча Чехия-Германия на стадионе в Праге (квалификационный матч к Чемпионату миру в России закончился со счетом 2:1 в пользу немцев). Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выступил резко негативно против этого инцидента и заявил: «Мы не их национальная сборная, а они — не наши фанаты»

 Отношения с Немецким футбольным союзом 
Немецкие болельщики регулярно принимают активное участие в акциях, выражающих протест действиям Немецкого футбольного союза, и выходят на диалог с футбольными чиновниками.Повышение цен на билетыТак как Бундеслига остается одним из немногих европейских чемпионатов, где билеты на футбол доступны не только фанатам с высоким доходом — болельщики активно выражают свой протест на трибунах и вне стадионов, когда билеты взлетают в цене. Тем более что неоднократно Чемпионат Германии признавался спортивными аналитическими агентствами лучшим среди всех европейских лиг по соотношению уровня лиги и цен на билеты.

В октябре 2010 года около четырех тысяч немецких болельщиков нескольких футбольных клубов Бундеслиги собрались в центре Берлина, чтобы выразить свое несогласие с повышением цен на билеты. «Люди должны понимать, что это сказывается на болельщиках и убивает атмосферу на футбольных аренах», — заявил тогда представитель протестующих Вилько Зихт.

В феврале 2016 года фанаты «Боруссии» Дортмунд во время матча выездного матча 1/4 финала Кубка Германии против «Штутгарта» забросали поле теннисными мячами в знак протеста против повышения цен на билеты. В феврале 2019 года фанаты «Баварии» (Мюнхен) во время матча ⅛ финала Лиги Чемпионов УЕФА между «Баварией» и «Ливерпулем» вывесили на домашней трибуне баннер: «Гостевой билет: „Ливерпуль“ — 48 фунтов, „Бавария“ — 55 евро. Жадность не знает пределов. 20 — это много».Ужесточение контроля при входе на стадион: новые меры безопасностиВ декабре 2012 года были анонсированы новые меры по поддержанию безопасности на стадионах: в частности, ужесточение досмотра при входе на стадион (что существенно, по мнению фанатов, увеличивает само время досмотра), сокращение почти в два раза количества гостевых билетов на матчи «повышенного риска» и возможная ликвидация стоячих мест на стадионах. Последнее вызывало особое беспокойство фанатов — в Дортмунде на стадионе дортмундской «Боруссии» отведено 25 тысяч стоячих мест — все они расположены на Южной Трибуне (одной из самых известных фанатских трибун в Европе).
Довольно жесткие для Бундеслиги нововведения были аргументированы статистикой МВД 2011 года: в 2011 году на футбольных матчах (в том числе до и после начала матчей) были арестованы 7298 человек, 1142 человека получили травмы. Главный лозунг акции был: «Без голосов нет атмосферы» — «Ohne Stimme keine Stimmung» (нем.). Протест фанатов всех клубов Бундеслиги и второго дивизиона чемпионата был прекращен после предложения руководства Немецкого футбольного союза пойти на переговоры с болельщиками.Проведение матчей Бундеслиги по понедельникамВ январе 2018 года на трибунах немецких стадионов началась новая акция протеста против действий Немецкого футбольного союза. Фанаты сразу нескольких клубов Бундеслиги на своих матчах вывешивали баннеры против проведения ряда матчей чемпионата по понедельникам — это не устраивает фанатов, которые в этот день недели работают, а матчи Чемпионата Германии, по заявлению болельщиков, не для телевизора. Фанатский сектор «Боруссии» Дортмунд выпустил заявление в преддверии домашнего матча дортмундцев с «Аугсбургом»: «Это решение ни в коем случае не направлено на команду, мы просто не можем и не хотим принимать игры Бундеслиги по понедельникам. Это решение — еще один шаг на пути к продаже футбола. Клубы, ассоциации и телевидение не учитывают мнение болельщиков''». Как результат: «Боруссия» Дортмунд не досчиталась около 26 тысяч своих болельщиков на домашнем матче 26 февраля против «Аугсбурга» — при традиционном аншлаге в 81 тысячу зрителей игру посетило около 54 тысяч фанатов.

«Ультрас» «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» призвали фанатов других команд Бундеслиги присоединиться к их протесту и бойкотировать матчи по понедельникам. «Мы призываем всех поклонников „Айнтрахта“ оставить свои флаги, знамёна дома и отказаться от поддержки команды, даже если это сложно», — говорилось в заявлении болельщиков «Айнтрахта». 19 февраля 2018 года, во время матча 23-го тура Чемпионата Германии, фанаты обеих команд закидали поле туалетной бумагой и теннисными мячами. Арбитру пришлось прервать игру на несколько минут. На трибунах фанаты также держали баннеры в перечеркнутым на «субботу» «понедельником».

В феврале 2019 года во время матча 22-го тура Бундеслиги между «Нюрнбергом» и дортмундской «Боруссией» на поле полетели черные теннисные мячи — в этом случае арбитру также пришлось на время прервать матч. Кроме того, нюрнбергские фанаты вывесили на своей трибуне оскорбительный баннер в адрес Немецкого футбольного союза.

Еще в ноябре 2018 года Немецкий футбольный союз и клубы Бундеслиги пошли навстречу своим болельщикам: начиная с сезона-2021/22, матчи чемпионата больше не будут проходить по понедельникам — в это время в силу вступит новый телевизионный контракт на показ матчей чемпионата.

См. также 
 Тифози
 Ультрас

Примечания 

Футбол в Германии
Футбольные болельщики